Forbstein ist der Familienname folgender Personen:

 Leo F. Forbstein (1892–1948), US-amerikanischer Dirigent
 Louis Forbstein (1902–1981), US-amerikanischer Dirigent, Liedtexter und Komponist